Trigueros del Valle kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Trigueros del Valle (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Trigueros del Valle (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar